Иван Славов може да се отнася за:
 Иван Славов – доцент по право в Софийския университет „Климент Охридски“ (1895 – 1899), председател на Апелативния съд в София
 Иван Славов (1928-2012) – професор по философия и естетика в Софийския университет „Климент Охридски“, бивш посланик в Словакия (1994 – 1998)
 Иван Славов (р. 1952, с. Марчево) - професор в Националната художествена академия, автор на паметниците ”Самарското знаме” (Стара Загора, 1977) и на Стефан Стамболов (София), член на авторския колектив на паметниците „Създатели на българската държава“ (Шумен) и „Асеневци“ във Велико Търново
 Иван Славов (п. 5 октомври 2009) – драматург, бивш директор на Сливенския театър, драматург на Бургаския театър
 Иван Славов Иванов (р. 1955, с. Ковачите) – бивш кмет на Сливен, народен представител от „Коалиция за България“ в XL НС
 Иван Славов, художник карикатурист